Too Many Women – cortometraggio del 1929 diretto da Sam Newfield
Too Many Women – cortometraggio del 1932 diretto da Lloyd French, Robert A. McGowan (come Anthony Mack)
Too Many Women – film del 1942 diretto da Bernard B. Ray